Чемпіонат Німеччини з футболу 2007—2008 — 45 сезон турніру. Стартував 10 серпня 2007. 4 травня 2008 мюнхенська «Баварія» стала чемпіоном у 21 раз.

Сезон 2006-2007 прибули й вибули 
Три команди з Другої Бундесліги, які прибули в бундеслігу за результатами минулого сезону:

 Ганза (чемпіон)
 Дуйсбург (віце-чемпіон)
 Карлсруе

Три команди, які вилетіли в Другу Бундеслігу:

 Майнц 05
 Алеманія
 Боруссія М

Турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири

Посилання 
 Сайт федерації футболу Німеччини 
 Сайт Бундесліги 

2007—2008
Німеччина
Німеччина
2007 у німецькому спорті
2008 у німецькому спорті